Blue Angel –  Certificazione tedesca per i prodotti ecosostenibili
Blue Angel – gruppo musicale statunitense di cui ha fatto parte Cyndi Lauper
Blue Angel – album dei Blue Angel del 1980
Blue Angel – album degli Strawbs del 2003
Blue Angel – album di Pete Solley del 1997